Elektryon () ist der Name von:

 Elektryon (Sohn des Perseus), König von Mykene und Midea
 Elektryon (Sohn des Itonos), Sohn des Itonos und Vater des Leitos, siehe Itonos (Sohn des Boiotos)